Kurametsi är en ort i Botswana. Den ligger i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Gaborone. Kurametsi ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kurametsi är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Kurametsi. Runt Kurametsi är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Kurametsi är det största samhället i trakten.

Omgivningarna runt Kurametsi är huvudsakligen savann.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är november, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Central